Padre Las Casas se poate referi la:

 Padre Las Casas, Chile
 Padre Las Casas, Republica Dominicană

Vezi și
Las Casas (dezambiguizare)